Сан Хуан де Диос има више значења:

 Сан Хуан де Диос (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Хуан де Диос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Хуан де Диос (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Хуан де Диос (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хуан де Диос (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хуан де Диос (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Хуан де Диос, Агва Калијенте (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Хуан де Диос (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Хуан де Диос (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хуан де Диос (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хуан де Диос (Атархеа), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хуан де Диос (Коронео), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хуан де Диос (Тарандаквао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хуан де Диос, Наранхас де Диос (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Хуан де Диос (Мистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хуан де Диос (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хуан де Диос (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хуан де Диос, Лос Еспарагос (Зумпанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Хуан де Диос (Лос Рејес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Хуан де Диос (Тлалпухава), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Хуан де Диос (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Хуан де Диос (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хуан де Диос (Тевизинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Хуан де Диос (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Хуан де Диос (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Хуан де Диос (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Хуан де Диос (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хуан де Диос (Окаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику